Тур де Ски 2018/2019 — тринадцатая в истории многодневная лыжная гонка под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Соревнования начались 29 декабря 2018 года в итальянском Тоблахе, а завершились 6 января 2019 года на склоне горы Альпе де Чермис.

Победителями многодневной гонки стали норвежские лыжники Йоханнес Хёсфлот Клебо и Ингвиль Флугстад Эстберг. 22-летний норвежец впервые принял участие в Тур де Ски и стал самым молодым чемпионом в истории соревнований. До этого сезона победу в многодневке среди мужчин одерживали лишь два дебютанта — немец Тобиас Ангерер и чех Лукаш Бауэр. Вторым в генеральной классификации стал чемпион Тур де Ски 2016/2017 россиянин Сергей Устюгов, вслед за ним расположился соотечественник Клебо Симен Хегстад Крюгер.

В соревнованиях среди женщин победу одержала Ингвиль Флугстад Эстберг, которая дважды становилась вице-чемпионкой тура. Для норвежек эта победа стала шестой подряд. Впервые в истории Тур де Ски призёром генеральной классификации стала российская лыжница: Наталья Непряева пришла к финишу второй. Третье место заняла финка Криста Пярмякоски.

Места проведения

Этапы

Мужчины

Женщины

Бонусные очки

Бонусные секунды за призовые места в дистанционных видах:
 Первое место - 15 секунд
 Второе место - 10 секунд
 Третье место - 5 секунд

Результаты

Мужчины

Общий зачёт

Спринтерский зачёт

Женщины

Общий зачёт

Спринтерский зачёт

Результаты этапов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2018 год в спорте
2019 год в спорте
Тур де Ски